Partenio III di Alessandria – patriarca di Alessandria	 
Partenio III di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli